Peter Jeffrey (1913-1997) – aviatore australiano
Peter Jeffrey (1929-1999) – attore britannico
Peter Jeffrey (1975) – giocatore di badminton britannico
Peter Jeffery – musicologo statunitense